Кит Смит:  (род. 1964) — американский баскетбольный защитник.
 Смит, Кит Джон (1940—2008) — британский джазовый трубач.